Amischotolype är ett släkte av himmelsblomsväxter. Amischotolype ingår i familjen himmelsblomsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Himmelsblomsväxter
Amischotolype